Leunig ist der Familienname folgender Personen: 

 Geburtsname von Anne-Katrin Altwein (1960–2023), deutsche Bildhauerin, Graphikerin und Autorin
 Carolin Leunig (* 1991), deutsche Biathletin
 Stefan Leunig (* 1986), deutscher Mittel- und Langstreckenläufer sowie Sommerbiathlet